Catherine Laurent, née en 1954 à Paris, est un écrivain français.

Biographie 
Née à Paris en 1954, Catherine Laurent a exercé plusieurs métiers (infirmière, journaliste, infographiste). Elle est l'auteur d'un texte dans un ouvrage collectif et de deux romans : 
 « Scintigraphie au noir », L'Infini n° 52, Gallimard, 1995
 Les Criants, Le Seuil, 2002
 Il est parti, La Cause des Livres, 2007 , Prix Marguerite Audoux 2009.

Articles connexes 
 Littérature en Nouvelle-Calédonie

Liens externes 
 

Écrivain français du XXIe siècle
Naissance en 1954
Naissance à Paris